est la formule brute de plusieurs isomères.

 3-hydroxy-kynurénine, numéro CAS 
 stavudine, numéro CAS